El Club Municipal Santiago  , o simplemente Municipal Santiago, es un club de fútbol de Chile, con sede en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Fue fundado el 30 de diciembre de 2014 y actualmente se encuentra en receso tras su no postulación a la Tercera División A de Chile.

Historia 

El Club fue fundado por iniciativa del exfutbolista y concejal por la comuna de Santiago Leonel Herrera Silva, quien junto a su padre Leonel Herrera Rojas, realizaron un recorrido por las distintas escuelas y talleres de fútbol de la comuna donde descubrieron el potencial de muchos de los jugadores que estaban participando. Fue ahí cuando nació la idea de entrar al campeonato amateur del fútbol chileno, creando al club deportivo, tras la aprobación del Concejo Municipal y el apoyo de la Corporación de Desarrollo de Santiago (Cordesan). No hay que confundirlo con el Club Deportivo Municipal de Santiago, apodado "escobillón" el cual fue fundado el año 1961 y desaparecido del profesionalismo en 1970, y actualmente esta en su ascociacion local, el club de 1961 disputó la por entonces denominada Segunda División de Chile.

En diciembre de 2015, Municipal Santiago es aceptado por la ANFA y en 2016 participa en la Tercera División B de Chile. Para conformar el plantel a cargo del entrenador Luis Pérez Franco, y su cuerpo técnico, se probaron más de 100 jugadores. El año debut fue promisorio, el grupo llegó a la final de la Copa Absoluta, perdiendo ambos partidos para ascender contra Deportes Colina.

En el 2016 queda en la primera posición de la fase regular, perdiendo solamente un partido. En la liguilla final, termina en la tercera posición, un puesto detrás de Brujas de Salamanca , quedando fuera de la zona de ascenso.

En su segundo año en la Tercera División B de Chile terminó en primer lugar en la fase regular del torneo, clasificando así a la liguilla final donde tras derrotar por 4-3 a Escuela de Fútbol de Macul aseguraría el campeonato y el ascenso a la Tercera División A de Chile . Tras esto el alcalde Felipe Alessandri recibió al plantel en el Salón Honor de la Municipalidad de Santiago.

Su estadía en la Tercera División A 

El 14 de abril de 2018, el club santiaguino debuta oficialmente en la Tercera División A de Chile, jugando de local frente al elenco de Trasandino ,perdiendo por un marcador de 1-2. Al finalizar el torneo, el club queda en la cuarta posición, un puesto debajo de la zona de clasificación.

A mediados de 2018, es invitado a disputar por primera vez en su historia la Copa Chile, enfrentándose en la primera fase contra el campeón vigente de la competencia, Santiago Wanderers, el club fue vapuleado por un global de 0-6.</ref></ref>

En el 2019 queda en la séptima posición con un total de 42 puntos, quedando fuera de la zona de clasificación para disputar la Liguilla de Ascenso.

En el año 2020, quedó en el segundo lugar del Grupo Centro, clasificando a la fase final del torneo donde quedó eliminado en semifinales ante Rodelindo Román por un marcador global de 4-3, quedando de este modo a un paso de entrar por primera vez en su historia en el fútbol profesional.

En el 2021, disputaron los cuartos de final frente a Real San Joaquín, quedando eliminado a manos del equipo de Los Chicos Buenos.

Uniforme 
Uniforme titular: Camiseta azul claro con detalles blancos y amarillos, pantalón azul claro, medias azul claro.

Uniforme alternativo: Camiseta blanca con detalles azul claro, pantalón blanco, medias blancas.

Datos del club 
 Temporadas en Tercera División A: 4
 Temporadas en Tercera División B: 2
 Mejor puesto en Tercera División A: 3.º (2020-21).
 Peor puesto en Tercera División A: 7.º (2019).
 Mejor puesto en Tercera División B: 1.º (2017).
 Peor puesto en Tercera División B: 3.º (2016).

Jugadores

Plantilla 2022 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#00BBFF; color:#FFFF00;" | Porteros
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#00BBFF; color:#FFFF00;" | Defensas

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#00BBFF; color:#FFFF00;" | Mediocampistas
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#00BBFF; color:#FFFF00;" | Delanteros

Entrenadores

Cronología

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Club Deportivo Municipal Santiago